Дамп'є́рр-су-Буї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 145 км на захід від Діжона, 60 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 251 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 485,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Дамп'єрр-су-Буї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дамп'єрр-су-Буї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр